Karlsborg (gemeente), een Zweedse gemeente in Västergötland, provincie Västra Götalands län.
Karlsborg (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Karlsborg (Kalix), een plaats in de gemeente Kalix in de provincie Norrbottens län